Brick Factory 3 — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 12 лютого 2015 р. на уродини виконавця. Є сиквелом до Brick Factory Vol 2 (2014). Репер присутній на 2 треках з 13 і фактично виступає в ролі презентувальника й укладача релізу. Початкова дата виходу: 2 лютого.

«Lost My Plug» під назвою «Dead for Real» потрапив до Felix Brothers (2014), дебютного альбому однойменного гурту.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane